

Codici 
 RBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ratanankiri (Cambogia)

Sigle
 RBE – acronimo di Radio Beckwith Evangelica, radio comunitaria situata in Val Pellice
 RBE – acronimo di Resource-Based Economy, modello economico concepito da Jacque Fresco